Ensete kan syfta:

 Ensetebanansläktet – ett växtsläkte i familjen bananväxter
 Ensete ventricosum – etiopisk banan
 Ensete glaucum – enhjärtbladig växtart
 Ensete lasiocarpum – enhjärtbladig växtart
 Ensete livingstonianum – enhjärtbladig växtart
 Ensete superbum – enhjärtbladig växtart
 Ensete perrieri – enhjärtbladig växtart
 Ensete homblei – enhjärtbladig växtart
 Ensete wilsonii – enhjärtbladig växtart